El Bolsón kan syfta på följande platser:

Argentina 

 El Bolsón (ort i Argentina, Río Negro), 
 El Bolsón (ort i Argentina, Catamarca), 

Robotskapade Argentinaförgreningar